Planner – In informatica, un linguaggio di programmazione.
 Planner – Nel project management e in informatica, un tool di GNOME per il project management. 
 Planner – Nel marketing, figura professionale all'interno di un'agenzia di pubblicità.